Die Saison 1999/2000 der GFA League First Division der gambischen Fußballmeisterschaft fand in der Zeit zwischen Ende 1999 und dem 1. August 2000 statt. Es spielten zehn Mannschaften um den Titel, den der Real de Banjul zum 7. Mal gewinnen konnte. Absteigen mussten die Tabellenletzten Flamemins Football Club und FC Armed Forces.

Abschlusstabelle 

|}

Einzelnachweise 

1999
Fußballsaison 1999/2000